Csapody család, zalalövői, dunántúli nemesi család, amely kihalt a 19. század közepén. 1626. szeptember 26-án II. Ferdinánd magyar királytól nemeslevelet szerzett.
 Csapody család, fejéregyházi (néhol: Csapodi), budapesti nemesi származású család, amely 1905. szeptember 19-én nemeslevelet szerzett I. Ferenc József magyar királytól.